Turtles – gruppo musicale pop sudcoreano
 The Turtles – gruppo musicale pop e folk-rock statunitense degli anni sessanta
 Turtles – videogioco del 1981
 Turtles – marchio di cioccolatini della DeMet's Candy Company

Pagine correlate 
 Turtle